Trail může být:

 Trail (Britská Kolumbie) – město v Britské Kolumbii v Kanadě
 Trail (Minnesota) – město v Minnesotě ve Spojených státech amerických
 Trail (Oregon) – sídlo v Oregonu ve Spojených státech amerických